Янин (Янина) — русская фамилия. Известные носители:

 Янин, Борис Тимофеевич (1931—2021) — советский и российский палеонтолог, доктор геолого-минералогических наук, професор МГУ.
 Янин, Валентин Лаврентьевич (1929—2020) — историк и археолог, педагог, действительный член Российской академии наук.
 Янин, Валерий Викторович (род. 1964) — советский, российский офицер-десантник, гвардии подполковник; Герой России.
 Янин, Василий Григорьевич (род. 1951) — советский партийный и российский государственный деятель, глава города Сызрань (1987—2004).
 Янин, Геннадий Петрович (род. 1968) — артист балета, солист Большого театра.
 Янин, Костя (1931—1943) — пионер-герой, связной в партизанском отряде, спас жизни солдат и боевую технику 18-го корпуса 65-й армии.
 Янин, Яков Иванович (1917—1998) — советский актёр, народный артист РСФСР.

 Янина, Ирина Юрьевна (1966—1999) — медсестра, Герой Российской Федерации (посмертно).

См. также 
 Янина
 Янино
 Янсен, Янин